Mercer är ett engelskt och skotskt efternamn.

Personer med namnet
 George Mercer Dawson (1849–1901), kanadensisk geolog
 James Mercer (född 1970), amerikansk rockmusiker
 Joe Mercer (1914–1990), engelsk fotbollsspelare och -tränare
 John Mercer (1791–1866), engelsk kemist och tygtryckare
 John Francis Mercer (1759–1821), amerikansk politiker
 Johnny Mercer (1909–1976), amerikansk textförfattare till populärmusik
 Matthew Mercer (född 1982), amerikansk röstskådespelare
 Ray Mercer (född 1961), amerikansk boxare

Engelska efternamn
Skotska efternamn